Stap (voortbeweging)
 lopen, in Nederland de algemene term voor wandelen of rennen, in België alleen voor rennen
 Hink-stap-springen (driesprong), een discipline in de atletiek
 Stap (gang), een manier van lopen bij paarden
 STAP (voertuig), een fictief voertuig uit de Star Wars-reeks
 Stoep (water), een vlonder aan een waterkant
 Stichting Alcoholpreventie, Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, een kennisinstituut
Allerlei processen worden onderverdeeld in stappen. Zie hiervoor:
 Proces (doorverwijspagina)

Personen 
 Ton van der Stap (1934-2009), jezuïet, priester, vertaler en kunstschilder
 Sophie van der Stap (1983), Nederlands schrijfster

Zie ook 
 Stappen (doorverwijspagina)
 Stapper (doorverwijspagina)
 Stappenmotor, een elektromotor waarvan de hoekverdraaiing nauwkeurig te beheersen is
 Stapfunctie (Heaviside-functie), een discuntinue functie in de wiskunde
 Stappenteller (pedometer), een apparaatje dat de stappen van een wandelaar of hardloper telt
 Stappenmethode, een methode in de schaakdidactiek
 Stap op, een kaartspel dat de spelers fictieve fietstochten laat maken